Osoby o tym nazwisku:
 Boban Dmitrović – serbski piłkarz
 Marko Dmitrović – serbski piłkarz